Ма́йкл Э́нтони Кла́удио Уи́нкотт (, род. 21 января 1958, Канада) — американский и канадский актёр.

Биография 
Майкл Уинкотт родился в Канаде, в Торонто (провинция Онтарио). Отец, Уильям (англичанин), мать, Лючия (итальянка). Младший брат из трёх. Джефф Уинкотт (род. 8 мая 1956 года), звезда боевиков категории «В» — старший брат Майкла. Окончил Джуллиардовскую школу по классу театра.

Актёрскую карьеру он начинал, играя в канадских фильмах, дебютировав в 1979 году в ленте «Выстрел на звание чемпиона». С конца 1980-х годов Уинкотт неоднократно снимался в фильмах Оливера Стоуна (например, «Рождённый четвёртого июля»). Наиболее известен своею ролью в фильме Алекса Пройаса «Ворон» (1994), в котором он сыграл главного злодея по прозвищу Топ Доллар (главаря чёрных риелторов). Как актёр, особо востребован у независимых режиссёров.

Фильмография

Примечания